Семён Абрамович Луцкий (; 23 августа (5 сентября) 1891, Одесса — 8 августа 1977, Париж) — русский  первой волны эмиграции, .

Биография 
Семён (Шмил) Абрамович Луцкий родился в 1891 году в Одессе. В четырёхлетнем возрасте остался без отца, который покончил с собой. Мать — Клара (Хая) Самойловна Луцкая (в девичестве Гасох, 1872—1962), младшая сестра Флора (1894). Сестра матери, Вера Самойловна Гассох (в замужестве Гоц), была замужем за эсером М. Р. Гоцом; другая сестра — Татьяна Самойловна Гассох (в замужестве Татьяна Владимировна Потапова, 1871—1932) — была замужем за эсером и врачом А. И. Потаповым (литературный псевдоним — Рудин, 1869—1915).

В 1909 году окончил Одесское коммерческое училище им. Николая I с золотой медалью. Продолжил обучение в Льежском университете (1909—1913) и Гренобльском электротехническом институте, получив в 1915 году диплом инженера-электрика. В 1916—1958 годах работал по специальности в различных предприятиях во Франции, в том числе на протяжении 32 лет в машиностроительной компании Alstom. Опубликовал научные труды по электромеханике, в том числе две монографии. Преподавал в Institut Supérieur du Batiment et des Travaux Publics.

Начиная с 1920-х годов публиковал стихи в парижской прессе на русском языке. С 1924 года член «Союза молодых русских писателей и поэтов», с 10 октября 1926 года член его правления. Посещал салон четы Мережковских, весной 1928 года вошёл в свободное литературное объединение «Кочевье» на Монпарнасе. В 1933 году был посвящён в масонскую ложу «Северная Звезда», затем ложу «Северные Братья». В годы Второй мировой войны жил в Лионе. После войны вернулся в Париж, входил в правление Тургеневской библиотеки.

В 1922 году был помолвлен со скульптором Сильвией Мандельберг (поженились в 1923 году); дочь — Ада Бэнишу-Луцкая (род. 1923).

Первая известная публикация — в журнале «Воля России» в 1926 году, затем сотрудничал с журналами «Звено» и «Своими путями», альманахом «Стихотворение». В издательстве последнего вышел его первый поэтический сборник «Служение» (1929). В 1947 году его стихи вошли в антологию «Эстафета», в 1974 году вышел второй стихотворный сборник «Одиночество». Похоронен на кладбище Банье (Bagneux) в Париже.

Поэтические сборники 
 Служение. Париж: Издательство «Стихотворение», 1929.
 Одиночество. Стихи 1925—1973 гг. Париж, 1974.
 Сочинения. Подготовка текста, составление, вступительная статья и комментарии Владимира Хазана. Stanford Slavic Studies, Vol. 23. Станфорд, 2002. — 438 с.

Монографии 
 S. Loutzky. Calcul pratique des machines électriques à courant continu. Paris: Eyrolles, 1963. — 171 pp.
 S. Loutzky. Calcul Pratique des Alternateuers et des Moteurs Asynchrones. Paris: Eyrolles, 1969. — 142 pp.

Публикации 
 S. Loutzky. Calcul des moteurs asynchrones polyphases. Industrie Electrique, vol. 1, no. 714, Mar. 25, 1922, pp. 105—108.

Примечания 

Выпускники Одесского коммерческого училища
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские поэты
Русские поэты первой волны эмиграции
Похороненные на кладбище Баньё